Игл () — деревня в округе Клинтон, штат Мичиган, США. Согласно переписи 2020 года, население составляет 122 человека. Это вторая наименее населённая деревня и четвёртый по величине муниципалитет в штате.

История 
Деревня была основана в 1872 году, когда Джордж У. Маккрамб пожертвовал землю для железнодорожного депо и методистской церкви. Она была зарегистрирована в 1873 году.

География 
По данным Бюро переписи населения США, деревня имеет общую площадь в 0,324 км2. Игл полностью располагается на суше.

Население

Примечания 

Населённые пункты, основанные в 1873 году
Населённые пункты округа Клинтон (Мичиган)